Ženská dvouhra French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvacet jedna z nich si účast zajistilo v kvalifikaci včetně pěti šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla česká světová dvojka Barbora Krejčíková, kterou v prvním kole vyřadila 19letá Francouzka z konce první světové stovky Diane Parryová. Krejčíková, která se na okruh vracela po tříměsíční neaktivitě způsobené zraněním lokte, neudržela vedení o set a brejk a stala se po Anastasiji Myskinové (2005) a Jeļeně Ostapenkové (2018) třetí obhájkyní trofeje na Roland Garros, jež nezvládla úvodní utkání. Bodová ztráta znamenala propad z druhého na čtrnácté místo a opuštění první světové desítky poprvé od srpna 2021.

Obhájkyně finálové účasti Anastasija Pavljučenkovová týden před rozehráním předčasně ukončila sezónu pro dlouhodobější poranění kolena, kvůli němuž nehrála již deset týdnu po lednovém Australian Open.

Poprvé od roku 2011, a podruhé od ročníku 1996, v Paříži nestartovaly ani Venus, ani Serena Williamsovy.

Vítězkou se stala polská světová jednička Iga Świateková, která vyhrála svůj druhý grandslamový triumf. Celkově získala v kariéře 9. turnajový triumf a šestý v řadě. Ve finále porazila 18letou debutantku v této fázi turnaje Američanku Coco Gauffovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3.

Turnaj 

Hráčkám z první světové desítky se nedařilo, když jich přes první dvě kola nepřešlo hned sedm. V úvodu turnaje vypadla vítězka Mutua Madrid Open a finalistka Credit One Charleston Open i Internazionali BNL d'Italia Tunisanka Ons Džabúrová, která neudržela vedení o set a brejk proti Magdě Linetteové. Estonka Kaia Kanepiová vyřadila trápící se světovou desítku Garbiñe Muguruzaovou a připsala si již jubilejní 10. výhru nad hráčkami z první desítky na grandslamech. Skončila i světová dvojka a obhájkyně titulu Barbora Krejčíková, jíž vyřadila Francouzka Diane Parryová, nebo Estonka Anett Kontaveitová po prohře od Ajly Tomljanovićové. Druhé kole se pak stalo konečnou pro obhájkyni semifinálové účasti a světovou trojku Marii Sakkariovou, která nezvládla oba tiebreaky s Češkou Karolínou Muchovou. Finalistka předchozího melbournského majoru Američanka Danielle Collinsová odešla poražena od své krajanky Shelby Rogersové.

Francouzka Léolia Jeanjeanová při svém debutu na okruhu WTA Tour vyřadila ve druhém kole světovou osmičku  Karolínu Plíškovou. Jako 227. hráčka žebříčku se na Roland-Garros stala nejníže postavenou vítězkou zápasu proti člence první světové desítky od roku 1988, kdy 279. tenistka klasifikace Conchita Martínezová porazila Lori McNeilovou. Jednalo se teprve o její druhý zápas proti hráčce z Top 100.

Vítězka štrasburské generálky Angelique Kerberová usilovala o zkompletování kariérního grandslamu. Z předchozích šesti ročníků však pouze jednou dokázala přejít první kolo. Na hraně vyřazení se ocitla již v úvodním zápase proti Polce Magdaleně Fręchové, která podávala na vítězství a nevyužila dva mečboly. Ve třetím kole pak Kerberovou porazila čtyřicátá sedmá žena klasifikace Aljaksandra Sasnovičová, která po Emmě Raducanuové přehrála druhou grandslamovou šampionku za sebou. Poslední česká zástupkyně v soutěži Karolína Muchová musela v rozhodující sadě třetího kola skrečovat 20leté americké semifinalistce z roku 2019 Amandě Anisimovové. Proti světové osmadvacítce získala úvodní sadu v tiebreaku, v němž odvrátila druhý setbol soupeřky. Poté si vyžádala zatejpování levého stehna. Ve druhém dějství si za stavu her 2–2 podvrtla pravý kotník. Po ošetření se rozhodla pokračovat. Kvůli omezenému pohybu po dvorci však prohrála sedm gamů v řadě a Američance skrečovala. V probíhající sezóně nastoupila teprve do čtvrtého turnaje, když po US Open 2021 absentovala pro poranění břišního svalstva. Žádná z Češek tak poprvé od roku 2016 nepostoupila do osmifinále. 

Po vyřazení turnajové trojky Pauly Badosové, která skrečovala pro zranění kolena, a sedmičky Aryny Sabalenkové ve třetí fázi, se French Open 2022 stal druhým grandslamem otevřené éry, na němž se do čtvrtého kola probojovala jen jediná z deseti nejvýše nasazených hráček. Navázal tak na Wimbledon 2018, kde z první desítky pokračovala jen Karolína Plíšková. Do druhého hracího týdne v podobě osmifinále premiérově v Paříži postoupily Aljaksandra Sasnovičová, Leylah Fernandezová, Jessica Pegulaová, Camila Giorgiová a také Veronika Kuděrmetovová s Jil Teichmannovou a Čeng Čchin-wen, které této fáze dosáhly na grandslamu vůbec poprvé.

Do čtvrtfinále Roland Garros se probojovaly tři Američanky poprvé od roku 2004. Osmnáctiletá Coco Gauffová se stala první hráčkou od Nicole Vaidišové ze sezóny 2007, která před dovršením věku 19 let postoupila do této fáze grandslamu vícekrát. Mezi poslední osmičkou porazila finalistku z roku 2018 Sloane Stephensovou a na majorech prošla poprvé do semifinále. Rovněž vítězka rabatské generálky Martina Trevisanová si zajistila premiérovou účast v semifinále po třísetové výhře nad světovou osmnáctkou Leylah Fernandezovou. Dle analýzy WTA zvládla postoupit z nejtěžší čtvrtiny pavouka. V open éře se stala třetí italskou semifinalistkou French Open, po Schiavoneové (2010) a Erraniové (2012, 2013). Italka se s Kanaďankou střetly v prvním grandslamovém čtvrtfinále dvou levaček od duelu Šafářové s Makarovovou ve Wimbledonu 2014 a na Roland Garros prvním takovém od zápasu Navrátilové s Hanikovou v roce 1981. Třetí debutantkou v grandslamovém semifinále se stala světová dvacítka Darja Kasatkinová po výhře nad krajankou Veronikou Kuděrmetovovou. Již v sezóně 2018 prohrála čtvrtfinále na French Open a ve Wimbledonu. Na cestě mezi poslední osmičku v Paříži ztratila jen 14 gamů. Menší počet her od sezóny 2000 prohrály jen Pierceová (13 her, 2000), Safinová (5 her, 2009) a Serena Williamsová (10 her, 2013).

Finále: Druhý grandslamový titul pro Świątekovou 
 
18letá Gauffová se stala nejmladší finalistkou grandslamu od Marie Šarapovové ve Wimbledonu 2004 a na French Open nejmladší takovou hráčkou od Kim Clijstersové v roce 2001. Součet věků obou tenistek – 39 let, znamená druhé nejmladší finále majoru od roku 2000, když se dvě mladší hráčky utkaly pouze ve finále US Open 2021. Do finále vstupovala s pozitivní vzájemnou bilancí Polka, která ovládla oba předchozí duely na Rome Masters 2021 i Miami Masters 2022 ve dvou setech. Polská světová jednička a navíc přijela do Paříže s 28zápasovou neporazitelností, kterou po finále prodloužila na 35 výher. Vyhrála tak šestý turnaj v řadě a na antuce zůstávala v sezóně neporažena. Ve finále zvítězila v 56. z 58 předchozích odehraných utkání.

Samotné utkání, které se konalo na kurtu Philippe Chatriera od 15:00 pařížského času, lépe rozehrála Świąteková, jež hned na úvod sebrala soupeřce servisy a během dvaceti minut vedla 4–0. Sama Američance nenabídla ani jednu šanci na prolomení podání a po 33 minutách získala první set poměrem 6–1, když proměnila na podání Gauffové druhý setbol. Do druhé sady vstoupila světová jednička nervózně a po několika nevynucených chybách prohrávala 0–2, ihned se však dokázala vrátit do vedení, když si vypracovala náskok o tři gamy. Za stavu 2–5 Gauffová dokázala ještě udržet servis, Świąteková ale na svém podání nezaváhala a využila první mečbol.

Świąteková tak získala svůj druhý grandslamový triumf, když navázala na dva roky staré vítězství právě z French Open. Stala se tak teprve desátou – a v jednadvaceti letech čtvrtou nejmladší – ženou v otevřené éře tenisu, která na pařížském majoru triumfovala vícekrát. Vícenásobnou vítězkou grandslamů se stala jako nejmladší tenistka od Šarapovové, která druhý majoru vybojovala v 19 letech na US Open 2006. 35. vítězným utkáním v řadě vyrovnala stejně dlouhou šňůru Venus Williamsové z roku 2000 a zařadila se tak na sdílené první místo nejdelších takových sérií neporazitelnosti od sezóny 2000.

V novém vydání žebříčku WTA si světová jednička a nejmladší členka první desítky upevnila čistým ziskem 1 570 bodů pozici v čele, když měla v prvním červnovém vydání klasifikace více než dvojnásobek bodů před druhou v pořadí Anett Kontaveitovou. Gauffová si postupem do finále zajistila nové kariérní maximum 13. místa. V případě zisku titulu by premiérově pronikla do první desítky.

Nasazené hráčky

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  

Ženská dvouhra